Das süße Mädel steht für:

 Das süße Mädel, Operette von Heinrich Reinhardt
 Das süße Mädel (Film), deutscher Film von Manfred Noa

Siehe auch:
 Seute Deern
 Das süße Mädi
 Süßes Mädel, gesellschaftshistorischer Typus